Бриксен-им-Тале () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Кицбюэль. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эрнст Хубер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 7 мест.
 местный список: 6 мест.
 СДПА занимает 2 места.

Известные уроженцы 
 Хетценауэр, Маттеус — лучший немецкий снайпер времён Второй Мировой войны.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Общины Тироля